Boganida () steht für:

 Boganida, ein Nebenfluss der Cheta in der Region Krasnojarsk
 Boganida (Dudinka), ein Nebenfluss der Dudinka in der Region Krasnojarsk
 Boganida (Dorf), ein Dorf in der Region Krasnojarsk bei Dudinka

ru:Боганида